Для фильма с Мэрилин Монро, см. Мартышкин труд

«Обезьяньи проделки» (; другое название — «Обезьяна-убийца», также показывался на телевидении под названием «Невероятная обезьяна: эксперимент со страхом») — кинофильм. Экранизация произведения, автор которого — Майкл Стюарт.

Сюжет 
Молодой парень Алан Манн во время утреней пробежки попадает под машину и становится полностью парализованным. Для него это большое несчастье, ведь от него уходит невеста, он ссорится с собственной матерью и вступает в жёсткий конфликт со своей сиделкой. Но вот однажды близкий друг Алана, Джефф, учёный-генетик, занимающийся развитием интеллекта у приматов, решил помочь ему. С помощью дрессировщицы обезьян Мелани он учит свою самую способную обезьянку Эллу ухаживать за инвалидом, после чего дарит её Алану. Сначала всё шло хорошо, Алан начал потихоньку приходить в хорошее настроение, но вскоре выяснилось, что обезьянка оказывается слишком умной для примата. И самое страшное здесь это беды, которые ждут всех, кто причинил Алану боль, будь то назойливый попугай сиделки, сбежавшая невеста или её любовник, забывшая о сыне-инвалиде мать…

В ролях 

 Кейт Макнил — Мелани Паркер
 Джанин Тёрнер — Линда Эйкман
 Джейсон Бах — Аллан Манн
 Джон Панкау — Джефф Фишер
 Стэнли Туччи — доктор Джон Вайсман
 Джойс ван Петтен — Дороти Манн

Ссылки 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы про обезьян
Фильмы-драмы США
Фильмы ужасов США
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы 1988 года
Фантастические фильмы ужасов
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о мести
Фильмы о монстрах
Фильмы ужасов о животных
Фильмы об инвалидах
Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы США 1988 года
Фильмы Orion Pictures
Независимые фильмы США